Corra Castle steht für folgende Bauwerke in Schottland:

 Corra Castle (Dumfries and Galloway), Ruine eines Wehrturmes bei Kirkgunzeon
 Corra Castle (South Lanarkshire), Tower House bei New Lanark

Siehe auch:
 Carra Castle, Schlossruine im County Antrim, Nordirland